Якуниха — топоним в России:

 Якуниха — река в Пермском крае.
 Якуниха — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Якуниха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Якуниха — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Якуниха — деревня в Островском районе Костромской области.